Bullet in the Head, titre original d'Une balle dans la tête, film de John Woo sorti en 1990 ;
 Bullet in the Head, chanson de Rage Against the Machine dans l'album éponyme.

Voir aussi